Абхиджит Винаяк Банерджи (, ; род. 21 февраля 1961, Бомбей, Индия) — американский экономист индийского происхождения, профессор Массачусетского технологического института (США). Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года.

Член Национальной академии наук США (2020).

Биография 
Окончил  в Калькутте, затем получил степень магистра по экономике в делийском университете Джавахарлала Неру. В 1988 году получил докторскую степень в Гарвардском университете. Преподавал в Гарварде и Принстоне, затем — в Массачусетском технологическом институте. В 2003 году вместе с Эстер Дюфло и  основал , являлся президентом Исследовательского бюро экономического анализа развития (Bureau for the Research in the Economic Analysis of Development), сотрудником Национального бюро экономических исследований,  и . Действительный член Американской академии искусств и наук и Эконометрического общества.

С 2003 года Банерджи вместе с Эстер Дюфло посредством программ их Лаборатории борьбы с бедностью собирал в Индии и Африке фактический материал о проблеме бедности с целью определить границу между тем, чего нуждающиеся способны добиться самостоятельно, и тем, где им необходима помощь со стороны. По словам исследователя, он и Дюфло провели от 70 до 80 экспериментов в разных странах, выясняя, что бедные покупают, как они заботятся о здоровье своих детей, сколько детей они хотят иметь, почему их дети ходят в школу, но всё же не могут узнать много, почему микрофинансирование полезно, но не способно дать эффект чудесного решения задачи. Исследования в 18 странах позволили им сделать вывод, что бедные в сельской местности тратят на еду от 36 до 70 % доходов, а бедные в городах — 53 до 74 %. При этом они предпочитают дорогую вкусную и высококалорийную пищу и готовы к другим тратам, делающим жизнь менее серой и однообразной. В частности, в северном индийском штате Раджастан, где бедные почти не имеют доступа к телевидению, они тратят 14 % семейного бюджета на разного рода праздники, а в Никарагуа, где 56 % бедных в деревнях имеют радио, а 21 % — телевизоры, многие семьи вообще не тратились на какие-либо торжества.

Итогом многолетних исследований стал вывод, что нет волшебного способа разом решить проблему. Простое увеличение доходов не обязательно приводит к повышению качества питания, поскольку появляются дополнительные желания. Исследователи сформулировали перечень шагов, ведущих в нужном направлении: например, распространение полезной информации (как избежать инфицирования ВИЧ). Правильные поступки основаны на том, что мы знаем (дешёвая соль, обогащённая железом и йодом). Полезные инновации (микрокредиты и денежные переводы через мобильные телефоны). Результаты проведённой работы обнародованы в книге Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (Экономика бедности: Радикальное переосмысление путей борьбы с бедностью в мире).

Семья 
Жена — Эстер Дюфло, награждена одновременно с Абхиджитом Банерджи и Майклом Кремером Нобелевской премией по экономике в 2019 году. Дюфло и Банерджи официально женаты с 2015, у них двое детей 5 и 7 лет (в 2019 году). У Банерджи был сын (1991—2016) от первого брака, погибший в результате несчастного случая.

Награды 
 Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля (2019)

Труды 
 
 
 
 
 Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло Экономика бедных. Радикальное переосмысление способов преодоления мировой бедности. — Издательство Института Гайдара, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-93255-614-6
 
 
 Banerjee, Abhijit Vinayak (2019). A Short History of Poverty Measurements. Juggernaut Books.
 Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло Экономическая наука в тяжёлые времена. Продуманные решения самых важных проблем современности = Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems. / Пер. с англ. М. Маркова и А. Лащева; под науч. ред. Д. Раскова. — Москва: Издательство Института Гайдара; Санкт-Петербург: Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2021. — 624 с. — ISBN 978-5-93255-594-1

Примечания

Ссылки 
 
 Андреас Адриано Борцы с бедностью // Финансы и развитие, июнь 2020.

Действительные члены Эконометрического общества
Члены Американской академии искусств и наук
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Профессора MIT
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Иммигрировавшие в США из Индии
Лауреаты премии Бернарда Хармса
Почётные доктора Лёвенского католического университета
Почётные доктора Лувенского католического университета